Digital puede designar:

 a cualquier cosa relativa a los dedos;
 a cualquier cosa relacionada con los dígitos o cifras, que son los símbolos o guarismos usados para expresar un número.
 a cualquier sistema digital, dispositivos destinados a la generación, transmisión, procesamiento o almacenamiento de datos y de las  señales digitales;
 a las señales digitales, es decir, aquellas que son discretas y cuantizadas, en términos de la teoría de la información; 
 a los circuitos electrónicos digitales, basados en el procesamiento de niveles discretos de voltaje;
 a la distribución digital es el sistema de distribución de contenido a través de Internet.
 a las dedaleras o digitales (Digitalis spp.), un género de plantas de la familia de las plantagináceas, en especial Digitalis purpurea;
 al fármaco que se obtiene de estas, también conocido como digitalina, digitalin o, simplemente, digital;
 a la compañía Digital Equipment Corporation, fabricante de equipos de informática;
 a la compañía Digital Research, desarrolladora de sistemas operativos, comenzando con CP/M;
 a la plataforma Canal+ (antiguamente Digital+), sistema de televisión por satélite de España;
 al Partido Digital, un partido político uruguayo;